Кесалой, Кеселой () — один из чеченских тайпов, входящий в тукхум шарой. Был расселён в основном в юго-восточной части Чечни. Родовое село Кесалой.

Сведения 

Тайп был расселён по течению Шаро-Аргуна, на левом берегу реки, между территорией Сандухоя на западе, Щикара на востоке, и Хуланда на юге. На севере гора Гархынушкорт и перевал Джеинджаре отделяли Кесалой от аулов Чанти. На границе с Чечнёй в Тушетии также находится селение с аналогичным названием Кесело, предположительно связанное с тайпом.

Примечания

Литература 
 Я. З. Ахмадов. Очерк исторической географии и этнополитического развития Чечни в XVI—XVIII веках. Благотворительный фонд поддержки чеченской литературы. 2009.

Чеченские тайпы